<noinclude>Пандемија ковида 19 у Британској Колумбији je део текуће светске пандемије болести корона вируса 2019 (Ковид 19), нове заразне болести изазване тешким акутним респираторним синдромом коронавирус 2 (САРС-КоВ-2). Британска Колумбија је 28. јануара 2020. постала друга провинција која је потврдила случај ковида 19 у Канади. Први случај инфекције у Британској Колумбији укључивао је пацијента који се недавно вратио из Вухана, Хубеи, Кина. Први случај преношења у заједници у Канади потврђен је у Британској Колумбији 5. марта 2020. године.

Британска Колумбија је предузела бројне хитне мере у настојању да смање ширење вируса, као што су социјално дистанцирање и самоизолација. Премијер Британске Колумбије Џон Хорган је 23. марта 2020. године објавио детаље плана помоћи за целу провинцију, који укључује подршку прихода, пореске олакшице и директно финансирање у циљу ублажавања економских ефеката пандемије.

Управљање
У покрајини је 17. марта проглашена ванредна ситуација ос стране хелт Канаде. Министар за јавну безбедност Британске Колумбије Мајк Фарнворт је 29. јуна 2021. потписао министарску наредбу М275 која ће ступити на снагу 30. јуна 2021. године, чиме се укида ванредно стање у целој провинцији од 18. марта 2020. Неколико општина у регионалном округу Метро Ванкувер прогласило је локално ванредно стање, укључујући Ванкувер, Њу Вестминстер, Делту, Сари и Ричмонд.

Комисија за управљање стамбеним зградама БК је 19. марта ставила мораторијум на деложације из државних субвенционисаних станова.

Британска Колумбија је обезбедила онлајн алат за самотестирање за оне који су забринути да би могли бити заражени. Они који први реагују, као што су полиција и ватрогасци, почели су да постављају питања за скрининг о симптомима ковида 19 пре доласка, и могу да носе додатну личну заштитну опрему када дођу у станове.

Затварања 
Забрањена су окупљања за преко 50 људи, а наређено је затварање барова и ноћних клубова. Ресторанима и кафићима је првобитно било дозвољено да остану отворени све док је особље било у стању да одржава физичку дистанцу од купаца. Међутим, 20. марта, покрајински здравствени службеник Бони Хенри наредила је затварање свих ресторана. Она је 21. марта наредила да се све установе за личне услуге, као што су дневне бање, фризерски и козметички салони и салони за тетовирање, затворе у догледној будућности. Многи градови су затворили јавна игралишта, укључујући Ванкувер, Делта, Кокуитлам, Порт Кокуитлам и Порт Муди.

Бројна предузећа су добровољно смањила радно време или затворила физичке локације. Многи су преместили операције на телефон и интернет.

Временска линија

2020 
Први случај у Британској Колумбији пријављен је 28. јануара. Особа се вратила из Вухана и почела је да осећа симптоме 26. јануара, а самоизолација је почела одмах.

Први случај у унутрашњости БК пријављен је 14. фебруара. Особа се такође вратила из Кине и била је у самоизолацији.

Дана 6. децембра, фарма минка у долини Фрејзер прогласила је избијање заразе након што је осам људи било позитивно на лицу места. Касније 24. децембра, друга фарма минка у долини Фрејзер стављена је у карантин након што је куна била позитивна на ковид 19.

Покрајински референт за здравство Бони Хенри је 30. децембра најавио „хитни“ полицијски час на продају алкохола за новогодишњу ноћ, забрањујући продају пића у баровима, ресторанима и малопродајним објектима после 20 часова, и захтевајући затварање барова до 21 сат. и ресторанима до 22 часа. Хенри је оправдао наредбу као меру за обесхрабривање друштвених окупљања и „ризично понашање“ које би могло да доведе до разоткривања.

2021
Дана 3. јануара, више група случајева ковида 19 је регистрована међу припадницима прве нације у Нанајму крајем децембра 2020. године, што је довело до затварања заједнице најмање до 15. јануара у 21 сат.

Дана 5. јануара, узгајивачи нерца у долини Фрејзер из Б.К. одлучили су да еутаназирају преосталих 1.000 минка због претерано позитивних тестова на ковида 19 на фарми. Болница у Ванкуверу је пријавила избијање заразе у болници Ст. Паул која је довела до затварања кардиолошке јединице.

Дана 20. децембра, најављена су даља ограничења, која ће важити од 22. децембра до 18. јануара: барови, ноћни клубови и фитнес објекти морају бити затворени, сва места за седење су ограничена на 50% капацитета без обзира на величину места, ресторани могу наставити да раде уз социјално дистанцирање и највише шест посетилаца по столу, забрањена су организована окупљања у затвореном простору а приватна окупљања су ограничена на десет вакцинисаних појединаца из највише два домаћинства.

Хенри је 31. децембра објавио да је период самоизолације за потпуно вакцинисане особе смањен на пет дана.

2022
Британска Колумбија је 18. јануара планирала да поново отвори теретане и објекте за вежбање али и продужио ограничење окупљања најмање до 16. фебруара. Од 20. јануара, период самоизолације за потпуно вакцинисане особе уклоњен је из покрајинских смерница за ковид 19.

Варијанте ковида

Квалифицирани(5+) напредак вакцинације

У седмици 13. децембра 2020. године Британска Колумбија је започела четворофазни план масовне имунизације против ковида 19. Вакцинација је започела прво са појединцима који су били најугроженији.

*Белешка: Ф: 0 - 49 E: 50 - 59 Д: 60 - 66 Ц: 67 - 72 Б: 73 - 85 A: 86 - 100 С: 101+ (%)
Референце:

Случајеви, мандати и ограничења од стране здравствених органа
Погођени су сви региони здравствених институција у БК наведени у наставку. До данас се опоравило укупно 306.888 пацијената а 16.753 је још у болници* (986 у протекла 24 сата), а 146 је на интензивној нези.

Белешке
*Почев од 14. јануара 2022. године, информације о тренутној хоспитализацији су прешле на податке пописа по болницама у којима су пацијенти тренутно хоспитализовани.
**Од 21. јануара 2022. године, Центар за контролу болести БК је престао да бележи регионалне опорављене случајеве. Сви активни случајеви су после опоравка.

Статистички подаци

Нови случајеви и умрли (недељно средом од 3. фебруара 2021. надаље)

Кумулативни случајеви, смртни случајеви, опоравак и активни случајеви 

Белешка: Графикони су засновани на бројевима које су објавили здравствени званичници и можда не одражавају непријављене случајеве или опоравак. Опоравци се евидентирају након што су их објавили здравствени званичници. Извори:

Случајеви, смрти и опоравci у БK

Случајеви, смрти, опоравка и вакцинације у БЦ

<small>{{plainlist|
 Смањење броја опорављених 17. априла одговара промени критеријума који се користе за одређивање опоравка у случајевима „Костал хелт Ванкувера”.
 Укључује петнаест нових случајева пријављених 14. маја и један додатни случај додат због исправке података.
 Укључује осамнаест нових случајева пријављених 22. маја и десет додатних случајева додатих због две исправке података.
 Укључује девет нових случајева пријављених 28. маја и један случај уклоњен због исправке података.
 Укључује пет нових случајева пријављених 4. јуна и четири епидемиолошки повезана (епи-повезана) случаја—симптоматске особе које су имале блиске контакте са потврђеним случајевима, али нису примиле тестове. Случајеви повезани са епилогом праћени су почевши од 19. маја и укључени у дневни број случајева почевши од 4. јуна.
 Један нови случај пријављен је 6. јуна, а један раније пријављени случај је уклоњен због исправке података.
 6. јуна пријављено је 12 нових случајева, а један раније пријављени случај је уклоњен због исправке података.
 Центар за контролу болести БК је смањио учесталост извештаја о надзору само на понедељак и четвртак, почевши од 11. јуна. 
 Почевши од 16. јула, Центар за контролу болести БК је смањио учесталост извештаја о надзору само на четвртак. 
 Почевши од 22. октобра, Центар за контролу болести БК поново је заказао недељни извештај о надзору за петак. 
 Вакцине су стигле у БК 14. децембра.
 Божић - Нема података.
 Нова година - Нема података.
 Почевши од 3. фебруара 2021, Центар за контролу болести БК је поново заказао недељни извештај о надзору за среду.

Референце

Спољашње везе
Ковид и БК здравље
Хронологија кључних догађаја широм Британске Колумбије
Веб архиве везане за пандемију ковида 19 у Британској Колумбији:
Ковид 19 Колекција. Универзитет Викторија Архивирано од: апр 2020
Ковид 19: Острво Ванкувер, БК (централно и северно). Универзитет на острву Ванкувер. Архивирано од: мар 2020
Ковид 19 и К-12 образовање у БЦ. Универзитет Британске Колумбије. Архивирано од: Сеп 2020
Ковид 19 Пандемија и Универзитет Британске Колумбије. Универзитет Британске Колумбије. Архивирано од: апр 2020

 
Британска Колумбија